Alpi dello Stubai – gruppo montuoso delle Alpi Retiche orientali
 Stubaital – valle del Tirolo (Austria)